

Persone
Francesco Guidolin – allenatore di calcio ed ex calciatore 
Francesco Guidolin – politico e sindacalista